Михкель Айнсалу (; 8 марта 1996, Тарту) — эстонский футболист, полузащитник. Выступает за национальную сборную Эстонии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии Андреса Опера и клуба «Нымме Калью». В 2012 году начал выступать за второй состав «Нымме Калью». 20 июля 2013 года дебютировал в основном составе клуба в матче высшей лиги Эстонии против «Таммеки», заменив на 76-й минуте Роберта Кирса. Всего за «Нымме Калью» сыграл в высшем дивизионе 13 матчей.

В 2015 году перешёл в «Флору». Дебютный матч за клуб в чемпионате Эстонии сыграл 21 марта 2015 года против «Калева Силламяэ», а первый гол забил 18 апреля 2015 года в ворота «Пярну ЛМ». В составе «Флоры» становился чемпионом Эстонии (2015, 2017), обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка (2016).

В сентябре 2020 года присоединился к украинскому «Львову», который покинул в январе 2021 года.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские и молодёжные сборные Эстонии, начиная с 16 лет. В составе молодёжной (U21) сборной сыграл более 20 матчей.

В национальной сборной Эстонии дебютировал 23 ноября 2017 года в матче против Вануату.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Флора»

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Нымме Калью-2»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Флора-2»
Игроки ФК «Львов»